Ро́ман Ю́зеф Яку́бчак (; 26 февраля 1946, Вжесня, Польша) — польский футболист, выступавший на позиции полузащитника, позже — футбольный тренер.

В составе сборной Польши становился бронзовым призёром чемпионата мира 1974 года.

Карьера

Клубная 
В течение своей клубной карьеры Роман Якубчак выступал за различные польские клубы. Наибольшей известности добился в составе «Леха», став одним из идолов познаньских болельщиков. Позже играл во Франции, после чего вернулся в Познань, где и завершил карьеру. В 2007 году Якубчак был включён в символическую сборную «Леха» за всю историю клуба, набрав наибольшее число голосов.

В сборной 
В сборной Польши Роман Якубчак дебютировал 15 мая 1974 года в товарищеской встрече со сборной Греции, в ней же ему удалось отличиться. Входил в состав сборной на чемпионате мира-1974, но на поле не выходил. Всего за сборную Польши провёл 5 матчей и забил 2 мяча.

Тренерская 
С 6 апреля по 19 ноября 1993 года Якубчак был главным тренером «Леха». Клуб занял второе место в чемпионате 1992/93, но затем был объявлен чемпионом.

Достижения

Игрока 
 Бронзовый призёр чемпионата мира: 1974

Тренера 
 Чемпион Польши: 1992/93

Примечания

Ссылки 
 
 
 Профиль на сайте weltfussball.de 
 Профиль на сайте FootballDatabase.eu 

Футболисты Польши
Игроки сборной Польши по футболу
Игроки ФК «Чарни» Жагань
Игроки ФК «Шлёнск»
Игроки ФК «Погонь» Щецин
Игроки ФК «Лех»
Игроки ФК «Шатору»
Игроки ФК «Ред Стар»
Игроки ФК «Руан»
Игроки ФК «Перпиньян»
Футбольные тренеры Польши
Тренеры ФК «Лех»